Zoho Music, een Amerikaans platenlabel
 Zoho Corporation, een Amerikaans internet- en softwarebedrijf, producent van:
 Zoho Office Suite, een online-kantoorprogrammapakket,
 Zoho Writer, tekstverwerkingsprogramma (onderdeel van Zoho office suite),
 Zoho Mail, een e-mail-service.
 bedrijfsverzamelgebouw/broedplaats Zomerhofkwartier in Rotterdam

Zie ook 
 Soho, ook een doorverwijspagina